Sadasivania är ett släkte av svampar. Sadasivania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sadasivania